Liga bałtycka w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 (oficjalnie: Credit24 Meistriliiga 2020/2021 / Credit24 Meistarlīga 2020/2021) − 16. sezon ligi bałtyckiej zorganizowany wspólnie przez Estoński, Litewski i Łotewski Związek Piłki Siatkowej. Zainaugurowany został 26 września 2020 roku.

Do rozgrywek zgłosiło się dziesięć klubów: pięć z Estonii, cztery z Łotwy i jeden z Litwy. Po raz pierwszy w lidze bałtyckiej wystartował litewski klub . W trakcie sezonu z rozgrywek wycofały się dwa łotewskie kluby:  i . Wszystkie mecze przez nie rozegrane zostały anulowane.

Liga bałtycka składała się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W fazie zasadniczej drużyny rozegrały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych awansowało do fazy play-off. Faza play-off składała się z ćwierćfinałów i turnieju finałowego, w ramach którego odbyły się półfinały, mecz o 3. miejsce i finał. W ćwierćfinałach rywalizacja toczyła się do dwóch wygranych meczów.

Turniej finałowy odbył się w dniach 16-17 kwietnia 2021 roku w Kuressaare Spordibaasid w Kuressaare. Po raz siódmy mistrzem ligi bałtyckiej został estoński klub , który w finale pokonał . Trzecie miejsce zajął łotewski klub . MVP ligi bałtyckiej wybrany został Renee Teppan.

System rozgrywek 
Liga bałtycka w sezonie 2020/2021 składa się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 10 drużyn rozgrywa ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Do fazy play-off awans uzyskuje 8 najlepszych drużyn. Pozostałe drużyny kończą rozgrywki na odpowiednio 9. i 10. miejscu.

Faza play-off 
Ćwierćfinały
Ćwierćfinałowe pary tworzone są na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła niższe miejsce w tabeli, natomiast drugiego i trzeciego – drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce.

Zespoły, które przegrają rywalizację w parach ćwierćfinałowych, w klasyfikacji końcowej zajmują odpowiednio miejsca 5-8 zgodnie z tabelą fazy zasadniczej.

Turniej finałowy
W ramach turnieju finałowego rozgrywane są półfinały, mecz o 3. miejsce oraz finał w formie jednego spotkania.

W półfinałach grają zwycięzcy w parach ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe powstają na podstawie miejsc z fazy zasadniczej, tj. pierwszą parę tworzą drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła najwyższe miejsce spośród drużyn uczestniczących w półfinałach oraz ta, która zajęła najniższe miejsce, drugą parę – dwa pozostałe zespoły.

O brązowy medal grają przegrani w parach półfinałowych, natomiast o tytuł mistrzowski – zwycięzcy w tych parach.

Drużyny uczestniczące 

 W sezonie 2019/2020 ze względu na przedwczesne zakończenie rozgrywek z powodu szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie wyłoniono mistrza ligi bałtyckiej. W tabeli podane zostały miejsca, które poszczególne zespoły zajęły w fazie zasadniczej.
 Łotewskie kluby  i  wycofały się z rozgrywek w trakcie sezonu. Wszystkie rozegrane przez nie mecze zostały anulowane.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga bałtycka w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej